Воинское кладбище — кладбище в Могилёве, расположенное в сквере на улице Лазаренко. Похоронены 109 воинов Советской Армии и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Среди захороненных воины 173-й стрелковой дивизии 13-й армии Западного фронта, оборонявшей Могилев в июле 1941 года, и 49 -й и 50-й армий 2-го Белорусского фронта, погибшие в июне 1944 года при освобождении Могилева от немецко-фашистских захватчиков, а также Герой Советского Союза Михаил Кондратьевич Буянов, Михаил Афанасьевич Замулаев, Осман Мусаевич Касаев и Николай Васильевич Ромашко, Василий Игнатьевич Паньков.

В 1965 году на кладбище установлен памятник — скульптурная композиция: солдат с автоматом и девушка , 19 надгробий с именами погибших. Ныне на могиле установлена бронзовая скульптурная композиция высотой 4 м: две женщины держат тело солдата.

Литература 
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — Магілёўская вобласць. — 408 с., іл.

Ссылки 

 Спіс пахаваных

Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Достопримечательности Могилёва
Википедия:Требуется уточнить ссылку на источник
Кладбища Могилёва
Страницы с непроверенными переводами